Pressen steht für:

 ein Vorgang in der Geburt, siehe Presswehe
 das Herbeiführen einer Druckerhöhung im Bauchraum zwecks Darmentleerung, siehe Bauchpresse
 die Verformung von Gegenständen, siehe Pressen (Verfahren)
 die landwirtschaftliche Saftgewinnung aus Pflanzenteilen, siehe Kelter
 die Saftgewinnung in der Küche, siehe Saftpresse
 die landwirtschaftliche Ölgewinnung aus Pflanzenteilen, siehe Ölpresse
 das gewaltsame Rekrutieren von Seeleuten, Schanghaien

Pressen heißen
 Pressen (Eilenburg),  Ortsteil der Stadt Eilenburg, Sachsen

Siehe auch:
 Presse
 Bauchpressen (Trainieren der Bauchmuskulatur)
 Bruxismus (Zähneknirschen)